Échafaud désigne la peine de mort.
 Échafaud, tréteau composé de planches de bois posées sur des tonneaux servant de scène aux comédiens de théâtre au Moyen Âge.
Échafaud, assemblage construit à même l'édifice pour les ouvrages de maçonnerie (voir échafaudage).

Références